In 1975 werd het 59ste Campeonato Amazonense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 2 maart tot 13 augustus. Rio Negro werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Play-off

Derde toernooi

Finale
Nacional kreeg twee bonuspunten omdat het twee van de drie fases gewonnen had.  
Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Braziliaans competitievoetbal 1975